Room Service (in lingua inglese Servizio in camera) può riferirsi a:

Musica
Room Service – album del 1978 degli Oak Ridge Boys
Room Service – album del 2001 dei Roxette
Room Service – album del 2004 di Bryan Adams

Cinema
Servizio in camera (Room Service) – film del 1938 dei fratelli Marx
Room Service – film del 1992 di Georges Lautner